Хотел Хајат () је модерни београдски хотел са пет звездица, стациониран на Новом Београду. Део је међународне хотелске групе Хајат хотелс корпорејшон.

Локација 

Налази се у улици Милентија Поповића 5, у Блоку 19 на Новом Београду. У непосредној близини хотела налази се Пословни центар „Ушће” и тржни центар „Ушће”. Удаљен је око 2,5 km од центра Београда и 16 km од аеродрома Никола Тесла Београд.

Историјат 

Хотел Хајат основан је 1. августа 1990. године од стране међународне хотелске групе Хајат хотелс корпорејшон. Један је од највећих и најлуксузнијих хотела у Србији, а има 302 собе и 39 апартмана.

Референце 

Грађевине на Новом Београду
Хајат